Termin NADH-koenzim Q reduktaza ima više značenja.
 NADH dehidrogenaza (ubihinon)
 NADH:ubihinon reduktaza (neelektrogena)